Chmielewo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Chmielewo (Kruklanki), Ort im Powiat Giżycki, bis 1945: Hopfental, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Chmielewo (Orzysz), Ort im Powiat Piski, bis 1938 Chmielewen, 1938 bis 1945 Talau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Chmielewo (Opinogóra), Ort im Powiat Ciechanowski
 Chmielewo (Ryczywół), Ort im Powiat Obornicki
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Chmielewo (Sicienko)
 Woiwodschaft Masowien:
 Chmielewo (Pułtusk), Ort im Powiat Pułtuski
 Chmielewo (Stary Lubotyń), Ort im Powiat Ostrowski
 Chmielewo (Świerce), Ort im Powiat Pułtuski
 Chmielewo (Wyszogród), Ort im Powiat Płocki
 Chmielewo (Zaręby Kościelne), Ort im Powiat Ostrowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Chmielewo (Nowogród), Ort im Powiat Łomżyński
 Chmielewo (Stawiski), Ort im Powiat Kolneński
 Woiwodschaft Westpommern:
 Chmielewo (Czaplinek), bis 1945: Augustenweide, Kreis Neustettin, Pommern